Сезон 2013 являлся 24-м розыгрышем Кубка чемпионов ФИБА Азия. В сезоне 2013 за победу боролись 8 клубов. Финал четырёх прошёл в Аммане, (Иордания). Турнир проходил с 13 по 21 сентября 2013 года. Чемпионом стал иранский клуб Исфахан.

Участники

Групповой этап

группа A

Группа B

Финальный этап

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт ФИБА Азия 

Кубок чемпионов ФИБА Азия
2013 год в баскетболе